PPV steht für:
 Pädiatrische Palliativversorgung
 Pars plana Vitrektomie, einen Teil einer Augenoperation (PPV oder PpV)
 Pay-per-View, eine Form der Abrechnung des Bezahlfernsehens 
 plum pox virus, die englische Bezeichnung für das eine Pflanzenkrankheit auslösende Scharka-Virus
 Poly(p-phenylen-vinylen), ein Polymer, das u. a. bei organischen Leuchtdioden zum Einsatz kommt
 Portugal pro Vida, eine portugiesische Kleinpartei
 positive predictive value, die englische Bezeichnung für den statistischen Wert Positiver Vorhersagewert
 private Pflegeversicherung, siehe Pflegeversicherung (Deutschland) 
 PPV Medien, einen deutschen Zeitschriftenverlag
 Porcines Parvovirus, ein Virus, das bei Schweinen zu Reproduktionsstörungen führen kann
 Port Protection Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeug-Stützpunkt in Port Protection (Alaska), Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska

Abkürzung